Benenga ist der Familienname folgender Personen:
 Bouke Benenga (1888–1968), niederländischer Schwimmer und Wasserballspieler
 Lambertus Benenga (1886–1963), niederländischer Schwimmer